Вилле́р-сюр-Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Западный Седан. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08481.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 14 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 253 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 171 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 122 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 122 активных работали 114 человек (61 мужчина и 53 женщины), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 49 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми XIII века, восстановлена в XVII веке, содержит витражи XVIII века, на которых изображено крещение короля Хлодвига в Реймсе.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны